Buy-out steht für:
 Buy-out (Unternehmenskauf), Unternehmensübernahme in der Betriebswirtschaft durch Wirtschaftssubjekte mit Beziehung zum Zielunternehmen
 Fremdfinanzierte Übernahme (Leveraged Buy-out; LBO), Unternehmensübernahme mit einem hohen Fremdkapitalanteil
 Management-Buy-out (MBO), Unternehmensübernahme durch das Management
 Buy-out (Medienindustrie), Veräußerung aller Rechte an einem Werk gegen ein pauschales Honorar